DBML (Database Markup Language) — XML-схема для представления данных и информации о таблицах, взятых из реляционной базы данных
 DBML (Database Markup Language) — старое название встроенного языка CFML системы веб-разработки ColdFusion.